198993 Epoigny è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2005, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2240898 UA e da un'eccentricità di 0,0823454, inclinata di 5,10675° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Epoigny
Corpi celesti scoperti nel 2005